Станхоп има више значења:
 Станхоп (Ајова)
 Станхоп (Њу Џерзи)